John Geddes (1777–1828) – amerykański polityk
 John Geddes (ur. 1936) – brytyjski kolarz
 John Geddes (1907–1990) – nowozelandzki rugbysta
 John Geddes (1735–1799) – szkocki biskup